Boateng is een veelvoorkomende Ghanese achternaam en kan verwijzen naar:

 Derek Boateng (1983), een Ghanees voetballer
 Emmanuel Boateng (1996), een Ghanees voetballer
 George Boateng (1975), een Ghanees-Nederlands voetballer
 Gideon Boateng (1991), een Ghanees voetballer
 Jérôme Boateng (1988), een Ghanees-Duits voetballer, international van Duitsland
 Kevin-Prince Boateng (1987), een Ghanees-Duits voetballer, international van Ghana

Achternaam